

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Suków – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Przytyk 
 Suków – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Daleszyce